Ю́жная улица — название улиц в различных странах.

Абхазия 
 Южная улица — улица в Гагре.

Белоруссия 
 Южная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Южная улица — улица в Астане.

Россия 
 Южная улица — улица в Данкове.
 Южная улица — улица в Ижевске.
Южная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района Казани.
 Южная улица — улица в Костеряках Чувашской республики.
 Южная улица — улица в Краснодаре.
 Южная улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Южная улица — улица в Москве.
 Южная улица — улица в Новосибирске.
 Южная улица — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Южная улица — улица в Приморском районе, в Лахте.
 Южная улица — улица в Петродворцовом районе, в Ломоносове.
 Южная улица — улица в Колпинском районе, в Понтонном.
 Южная улица — улица в Северодвинске.
 Южная улица — улица в Сочи.
 Южная улица — улица в Сыктывкаре.
 Южная улица — улица в Твери.
 Южная улица — улица в Тюмени.
 Южная улица — улица в Челябинске.

США 
 Саут-стрит — улица на Манхэттене.

Украина 

 Южная улица — улица в Виннице.
 Южная улица — улица в Николаеве.
 Южная улица — улица в Одессе.
 Южная улица — улица в Прилуках.
 Южная улица — улица в Харькове.
 Южная улица — улица в Хмельницком.